

Edilizia 
 Piano – in architettura, livello di un edificio
 Piano di campagna o piano campagna – livello di riferimento usato in edilizia e ingegneria
 Piano di calpestio

Geografia 
Comuni
 Piano – comune francese della Corsica settentrionale
 Piano di Sorrento – comune italiano della città metropolitana di Napoli

Frazioni
 Piano – frazione di Ariano nel Polesine in provincia di Rovigo
 Piano – frazione di Costa Volpino in provincia di Bergamo
 Piano – frazione di Vallarsa in provincia di Trento
 Piano – frazione di Montoro in provincia di Avellino
 Piano Porlezza – frazione di Carlazzo in provincia di Como
 Piano – frazione di Commezzadura in provincia di Trento
Piano – frazione di Gaverina Terme in provincia di Bergamo
Laghi
 Piano – lago della provincia di Como

Isole
 Piano (Ravnik) – isolotto nell'arcipelago di Lissa (Croazia).

Musica 
 Piano – indicazione dinamica musicale
 Piano – nome alternativo del pianoforte
 Piano – brano musicale composto da Tony De Vita, cantato da Mina e da Frank Sinatra nella versione inglese intitolata Softly, As I Leave You
 Piano – album di Sergio Cammariere del 2017

Persone 
 Matteo Piano – pallavolista italiano
 Renzo Piano – architetto e senatore a vita italiano 
 Rosellina Piano – scrittrice italiana
 Stefano Piano – storico delle religioni, orientalista e indologo italiano

Altro 
 Piano – insieme di scelte e regole, solitamente organizzate nel tempo, per il conseguimento di un determinato obiettivo nel futuro
 Piano - strumento di pianificazione territoriale / urbanistica
 Piano – concetto primitivo della geometria
 Piano – in fotografia, termine usato per indicare l'ampiezza di un'inquadratura
 Piano – in geologia, unità cronostratigrafica
 Piano – in informatica, nello standard Unicode, gruppo continuo di 65 536 punti di codice
 PIANO – serie animata giapponese

Altri progetti